Szczecin (Duits: Stettin), een stad in Noordwest-Polen
 Stettin (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 SMS Stettin, een schip van de Kaiserliche Marine
 SS Stettin (1886), een Duits stoomschip
 SS Stettin (1914), een Duits stoomschip
 SS Stettin (1923), een Duits vrachtschip
 SS Stettin (1925), een Duits vrachtschip
 SS Stettin (1933), een Duitse ijsbreker, nu een museumschip
 hertogdom Stettin